

Geografia do Brasil 
Una — município do estado da Bahia
São Bento do Una — município de Pernambuco
 Una - antiga denominação do município de Ibiúna, São Paulo.
Una (Belém) — bairro
Barra do Una - praia do estado de São Paulo

Filme 
 Una (filme) - de 2016

Ver também
Centro Universitário UNA - Um centro universitário brasileiro.
Uña — município da Espanha

Desambiguações de topônimos